Malmros är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1 139 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Malmros 

 Björn Malmroos (1936–1996), friidrottare, sprinter
 Carl Johan Malmros (1874–1947), industriman, kommunalpolitiker
 Frans Malmros, flera personer
 Frans Malmros (1865–1931), industriman
 Frans Malmros (1836–1904), grosshandlare 
 Frans Malmros (1898–1964), direktör
 Frans Malmros (1925–2003), företagsledare
 Hans-Erik Malmros (född 1965), politisk tjänsteman, moderat
 Haqvin Malmros (1895–1995), läkare
 Jarl Malmros (1897–1969), skeppsredare och vicekonsul
 Lars Malmros (född 1973), musiker och producent
 Nanny Malmros (1816–1894), konstnär, grafiker och konstpedagog
 Nils Malmros (född 1944), dansk filmregissör och läkare
 Nils Lorens Malmros (1861–1932), svensk-amerikansk arkitekt
 Stig Malmroos (1917–1997), skådespelare
 Sven Haqvin Malmros (1897–1974), teckningslärare, konstnär och grafiker
 Ulf Malmros (född 1965), filmregissör och manusförfattare

Andra betydelser
 Malmros Rederi AB/Trelleborgs Ångfartygs AB, ett svenskt rederi grundat av Frans Malmros år 1870 och verksamt till 1980.
 Familjen Malmros, skånsk handels- och finansdynasti av Jacob Malmros (f. 1747) från hans far, Jörgen Jacobsson Malmros (1707–1780), son till Jacob Tomasson Jyde (1649–1716), rådman i Malmö, och dennes far, den förmögne skeppsredaren och rådmannen Thomas Jyde  (1619–1702), Malmö, son till tullskrivaren Niels Jacobsen Malmoe  (1582–1644), Malmö.

Källor

Svenska efternamn